Cottone ist der Name von

 Carlo Cottone (1754–1829), italienischer Politiker
 Antonio Cottone (1904/1905–1956), Mitglied der Sizilianischen Mafia
 Benedetto Cottone (* 1917), italienischer Politiker
 Giovanni Cottone (* 1957), italienischer Unternehmer
 Mario Cottone (* 1960), italienischer Jockey
 Maegan Cottone, britisch-amerikanischer Sänger und Komponist
 Salvatore Cottone (1872–1958), italienischer Pianist und Liedbegleiter

 Marina di Cottone, Strandsiedlung bei Fiumefreddo di Sicilia

Siehe auch:
 Cotton